«Истанбулспор» — турецкий футбольный клуб из города Стамбул, выступающий в Суперлиге. Основан в 1926 году. Домашние матчи проводит на стадионе , вмещающем около 5000 зрителей. В сезоне 2022/23 команда вернулась в Суперлигу спустя 17 лет выступлений в Первой лиге. Главным достижением «Истанбулспора» является победа в турецком чемпионате в 1932 году.

Достижения 
Чемпионат Турции
 Чемпион: 1932

Выступления в еврокубках 

 2К — второй квалификационный раунд,
 Группа — групповой раунд,
 1/2 — полуфинал.

Текущий состав 
По состоянию на 23 июля 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные тренеры 

  Сафет Сушич
  Лео Бенхаккер
  Шенол Гюнеш

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Турции
Спорт в Стамбуле